Il doppio del Knoxville Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kevin Anderson e G.D. Jones erano i detentori del titolo, ma solo Anderson ha partecipato in coppia con Scott Lipsky, ma ha perso nel 1º turno contro Raven Klaasen e Izak van der Merwe.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström hanno battuto in finale Klaasen e van der Merwe 7–5, 6–4.

Teste di serie

 Kevin Anderson /  Scott Lipsky (primo turno)
 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (semifinali)

 Kaden Hensel /  Adam Hubble (quarti di finale) 
 Jesse Levine /  Ryan Sweeting (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2009